Juke steht für:

 Juke (Lied), Lied von Little Walter
 Juke Joint, Südstaaten-Kneipe, vornehmlich für Schwarze, Kreolsprache Gullah mit der Bedeutung "verrucht", "ordinär"
 Jukebox, Musikautomat
 Nissan Juke, japanisches Automobil

Juke ist der Name folgender Personen:

 Juke Boy Bonner (1932–1978), afroamerikanischer Musiker

JUKE steht für:

 JUKE (Musikstreamingdienst), 2019 eingestellt, Unternehmen

Siehe auch:
 Jukes